Воронское — топоним в России:
 
 Воронское — деревня в Хвойнинском районе Новгородской области.
 Воронское — деревня в Ефремовском районе Тульской области.
 Воронское — озеро в бассейне Волги, исток реки Ворон.

См. также 
 Воронская